Selon le contexte, machine peut désigner :
 une machine, un dispositif capable d'effectuer des travaux pour lequel il a été pensé et manufacturé ;
 machine abstraite.
 Machine, un roman de l'écrivain japonais Riichi Yokomitsu.
 Machines, un jeu vidéo publié en 1999.

Musique

Album 

 , EP de  sorti en 1966 ;
 , album d'Artension sorti le  ;
 , deuxième album du groupe  sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe norvégien de metal gothic Theatre of Tragedy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Divers 
 Machine, série télévisée française de 2023.